I'm Up – singolo di Omarion del 2015
I'm Up – album di Young Thug del 2016